Andriessen – holenderskie (niderlandzkie) nazwisko patronimiczne.

Encyklopedyczne osoby noszące nazwisko Andriessen 
  – holenderski malarz
  – holenderski malarz
  – holenderski malarz i rzeźbiarz
 Frans Andriessen – holenderski polityk i prawnik
  – holenderski kompozytor
 Hendrick Andriessen – flamandzki malarz
 Hendrik Andriessen – holenderski kompozytor i organista
  – holenderski malarz
 Jurriaan Andriessen – holenderski kompozytor
 Koos Andriessen – holenderski polityk i ekonomista
 Louis Andriessen – holenderski kompozytor i pianista
  – holenderski rzeźbiarz
 Willem Andriessen – holenderski kompozytor i pianista
  – norweski kolonista

Zobacz też 
 Andersen
 
 
 
 Andresen
 

Nazwiska